Toponímia:
Alacant, ciutat valenciana i capital de la província d'Alacant i de la comarca de l'Alacantí
 Àrea metropolitana d'Alacant-Elx, conurbació de les àrees urbanes d'Alacant, Elx i Crevillent 
 Circumscripció electoral d'Alacant, districte electoral del País Valencià 
 Golf d'Alacant o Badia d'Alacant, entrant a la línia de la Costa Blanca de la mar Mediterrània entre els caps de l'Horta i el de Santa Pola (País Valencià)
 Província d'Alacant, província valenciana 
 Província marítima d'Alacant, província del litoral d'Espanya, va des del Mojón (Múrcia) fins al riu Molinell
 Edificis:
 Aeroport d'Alacant-Elx
 Ajuntament d'Alacant, edifici administratiu d'estil barroc a la Plaça de l'Ajuntament d'Alacant
 Estació d'Alacant, diversos indrets
 Estadi Alacant CF, estadi de futbol als afores de la ciutat d'Alacant 
 Esdeveniments:
 Bombardeig d'Alacant (1691), episodi de la Guerra dels Nou Anys
 Bombardeig d'Alacant (1938), atac aeri ocorregut durant la Guerra Civil Espanyola sobre el Mercat d'Alacant (País Valencià)
 Festival de Cinema d'Alacant, festival de cinema que se celebra des de 2004 a la ciutat d'Alacant
 Primer setge d'Alacant de 1706, episodi de la Guerra de Successió Espanyola 
 Segon setge d'Alacant de 1706, episodi de la Guerra de Successió Espanyola
 Setge d'Alacant (1708-09)
 Lliga a Llargues d'Alacant, torneig de llargues organitzat per la Federació de Pilota Valenciana per a aficionats dels pobles de la província d'Alacant 
 Organitzacions:
 Alacant Club de Futbol, club de futbol de la ciutat d'Alacant (País Valencià)
 Bisbat d'Oriola-Alacant o Diòcesi d'Oriola - Alacant, diòcesi catòlica al País Valencià
 Calpisa Alacant, equip d'handbol creat a Alacant a la dècada dels 70
 Club Bàsquet Lucentum Alacant, club de bàsquet de la ciutat d'Alacant
 Diputació d'Alacant, institució de l'estat espanyol que forma part de l'administració local per al govern i administració de la província d'Alacant
 Gelats Alacant, empresa del sector gelater que té seu social a Alacant
 Governació d'Alacant, partit d'Alacant o corregiment d'Alacant, ens administratiu del País Valencià, durant el  i principis del XIX
 Port d'Alacant, port marítim industrial i comercial, que conviu amb la marina d'Alacant 
 Rodalia de Múrcia-Alacant, xarxa de trens de rodalia de Múrcia-Alacant 
 Universitat d'Alacant
 Miscel·lània:
 Denominació d'Origen Alacant, àrea de producció de vins amb denominació d'origen del País Valencià 
 Torró d'Alacant, indicació geogràfica protegida d'una varietat de torró produïda al municipi de Xixona (l'Alacantí, País Valencià)